Imeni Shaumyana kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shahumyan (Lori),

Azerbajdzjan 

 Shaumyanovka, ort, Sabirabad, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar